Altinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Altinópolis (kommun), São Paulo, 
 Altinópolis (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar